Renner steht für:
 Renner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Renner (Pferd), mittelalterliches Kriegspferd
 Renner (Seefahrt), Teil eines Schiffs-Ladebaums
 Renner, umgangssprachlich einen gut verkäuflichen Artikel, siehe Warenrotation
 Der Renner, mittelalterliches Epos von Hugo von Trimberg
 Renner-Buben, Teil einer österreichischen Artistenfamilie
 Renner-Diskont, Lebensmittel-Diskont in Österreich
 Kaufhaus Renner, Kaufhaus in Dresden
 Dr.-Karl-Renner-Institut, politische Akademie der österreichischen Sozialdemokratie
 Louis Renner, deutsches Unternehmen zur Fertigung von Klavierbauteilen
 Renner Peak, Berg im Palmerland, Antarktika

Renner steht für folgende Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Renner (Indiana)
 Renner (South Dakota)
 Renner (Collin County, Texas)
 Renner (Dallas County, Texas)

in Australien:
 Renner Springs, Ort im Northern Territory

Siehe auch:

 Rennert